Cigadog kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cigadog, administrativ by, Jawa Barat, 
 Cigadog (periodiskt vattendrag i Indonesien), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar